Die Tennis Masters Series Stuttgart 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Oktober 2001 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das achte von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Südafrikaner Wayne Ferreira, der dieses Jahr im Viertelfinale am Dritten der Setzliste Lleyton Hewitt scheiterte. Der Lokalmatador Tommy Haas gewann als 15. der Setzliste das Turnier durch einen deutlichen Dreisatzsieg im Finale gegen Maks Mirny. Dieser Erfolg war der vierte in der Saison 2001 und der einzige bei einem Masters-Turnier in seiner Karriere. Insgesamt war es sein fünfter Titel.
Im Doppel trat die Paarung Jonas Björkman und Byron Black nicht erneut zusammen an. Nur Black spielte das Turnier an der Seite von Kevin Ullyett und verlor in seinem ersten Match. Das Turnier gewann die an Position 4 gesetzte Paarung aus Maks Mirny und Sandon Stolle. Im Verlauf des Turniers gaben sie keinen Satz ab. Es war der zweite gemeinsame Titel sowie der 10. Titel für Mirny und der 21. Titel für Stolle.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am höchsten gesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Stuttgart